João Correia ist der Name folgender Personen:

* João Correia (Fußballspieler, 1911) (1911–1984), portugiesischer Fußballspieler (Benfica Lissabon) 
 João Correia (Fußballspieler, 1914) (1914–??), portugiesischer Fußballspieler (Sporting Lissabon) 
 João Correia (Radsportler, 1975) (Joao da Silva Correira; * 1975), portugiesischer Radrennfahrer 
 João Correia (Rugbyspieler) (João Carlos Gonçalves Correia; * 1979), portugiesischer Rugby-Union-Spieler 
 João Correia (Leichtathlet) (João Paulo Martins Correia; * 1983), portugiesischer Leichtathlet im Behindertensport 
 João Correia (Radsportler, 1990) (João Miguel Silva Correia; * 1990), portugiesischer Radrennfahrer 
 João Correia de Oliveira (1881–1960), portugiesischer Dramatiker

 João Andre Avelino Correia, osttimoresischer Politiker (ASDT) 
 João António Correia (1822–1896), portugiesischer Maler und Hochschullehrer